La méthode M3 Journal (ou M3) est un livre de non-fiction publié en 2016 et dont l'auteur est Damien Cozette. Il s'agit d'un programme de , mêlant pratique et théorie, destiné à aider les utilisateurs à atteindre plus rapidement et plus simplement leurs différents objectifs personnels et professionnels.

Historique 

En 2016, Damien Cozette est chef de projet chez Chanel mais également entrepreneur, A besoin d'un outil efficace pour gérer son temps entre tous ses projets. Il passe en revue toutes les théories, tous les livres et tous les programmes existants, sans parvenir à trouver la méthode qui le satisfasse complètement.

Il invente alors sa propre recette et décide de faire appel au financement participatif sur Ulule afin de financer l'édition de sa méthode d'organisation. La campagne, qui suscite un fort intérêt des médias et des internautes, est un succès et le livre M3 Journal est publié quelques semaines plus tard. Le livre a par la suite été publié aux éditions Hachette Marabout en 2019 avant d'être traduit en chinois et publié en Asie en 2020.

Méthode 

L'une des originalités de la méthode M3 Journal est liée au fait que le livre, qui décrit les étapes à suivre pour atteindre ses objectifs, est accompagné d'un carnet à compléter afin de mettre en pratique ces étapes.

La première étape consiste à mettre à plat ses objectifs individuels et d'établir un plan d'action détaillé. Ensuite, durant les 3 mois du programme, les utilisateurs établissent des bilans hebdomadaires et ajustent leur plan initial régulièrement afin de parvenir à atteindre leurs objectifs.

Enfin, inspiré des réunions Weight Watchers, la méthode est également tournée vers une communauté de lecteurs et utilisateurs qui se soutiennent et s'entraident pendant toute la durée du programme. La méthode ne cesse d'évoluer puisque Damien Cozette tient compte du retour des utilisatrices et utilisateurs afin de publier, chaque année, une nouvelle édition du M3 Journal améliorée et simplifiée.

Éditions 

 2017 - M3 Journal : La Méthode d'Auto-Coaching Simple et Efficace pour Gagner du Temps, Atteindre ses Objectifs et Vivre Mieux (Doerswave )
 2019 - M3 Journal (Hachette Marabout - )
 2019 - M3 Planner (ebook) (Doerswave - )
 2020 - M3目標達成筆記術——簡單的組織方法，自主達成個人與團隊計畫的精準工具 (Grayhawk - )
 2021 - M3 Journal, La méthode d'organisation simple pour atteindre tous vos objectifs (Hachette Marabout - )

Liens externes 
 Site officiel M3 Journal

Références 

Outil du management
Gestionnaire d'informations personnelles
Journal intime
Calendrier
Méthodologie